In 2010 werd de eerste editie van de WAFU Nations Cup gespeeld. Het eerste toernooi zou eerst in 2002 worden gespeeld maar dit toernooi werd na 2 wedstrijden geannuleerd door de burgeroorlog in het gastland Ivoorkust. Na 8 jaar zonder toernooi kwam in 2010 een vervolg in Nigeria. Dit toernooi werd gehouden tussen 9 en 18 april 2010.

Deelnemende teams

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
 CafOnline.com

Voetbal in 2010
Voetbal in Nigeria
WAFU Nations Cup
Sportevenement in Nigeria